Акман:

 Акман — река в России, протекает в Кугарчинском районе Республики Башкортостан.
 Акман, Айхан — турецкий футболист, полузащитник клуба «Галатасарай».